Добрушин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Добрушина.
 Добрушин, Иехезкель Моисеевич (1883—1953) — еврейский советский критик, поэт, драматург, переводчик, фольклорист, педагог, театральный деятель.
 Добрушин, Роланд Львович (1929—1995) — советский учёный-математик, доктор физико-математических наук.
 Добрушина, Нина Роландовна (род. 1968) — российский лингвист, доктор филологических наук.

См. также 
 Добрушино